Bleu Blanc Rouge peut faire référence à :

En France
 Aux couleurs du drapeau français depuis la Révolution française

Par extension, ce nom est repris pour faire référence à la République française et ses valeurs ou à la patrie française.
Fête des Bleu-blanc-rouge, fête annuelle des adhérents et sympathisants du Front national

Au Canada
 Bleu-Blanc-Rouge de Montréal, une ancienne équipe de hockey de Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Bleu, blanc, rouge est le nom donné au jeu un, deux, trois, soleil.

En musique  
1987: Bleu Blanc Rouge, la France est de retour est une chanson de Roger Vivant pour le Front national sortie en 1987 pour donner un hymne au parti de Jean-Marie Le Pen. 
1992: Bleu Blanc Rouge est une chanson de Louis Chedid issue de l'album Ces mots sont pour toi sorti en 1992 sous le label Virgin.
1995: Bleu Blanc Rouge est une chanson du groupe Raggasonic issu de l'album éponyme sorti en 1995 sous le label Virgin.
2010: Bleu, Blanc, Rouge est une chanson d'Omar et Fred sortie en 2010, à l'occasion de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Dans les arts
 Un roman en 3 tomes de l'écrivain français Max Gallo
 Bleu Blanc Rouge, roman de l'écrivain congolais Alain Mabanckou
 Un titre de l'album Raggasonic du groupe français éponyme

Voir aussi
 Trois couleurs, une trilogie du réalisateur polonais Krzysztof Kieslowski avec les films Trois Couleurs : Bleu (1993), Trois Couleurs : Blanc (1994) et Trois Couleurs : Rouge (1994)
Blanc, bleu, rouge, feuilleton télévisé franco-allemand se situant pendant la Révolution française
Black Blanc Beur

Homonymie de titre